Strzelanie z karabinu dowolnego, trzy pozycje, 300 m, indywidualnie było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Zawody odbyły się w dniu 31 lipca. W zawodach uczestniczyło 70 zawodników z 14 państw.

Wyniki 
Każdy zawodnik oddał po 40 strzałów w każdej pozycji. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 1200. Wyniki konkurencji są znane tylko dla ośmiu najlepszych ekip. Na podstawie wyników indywidualnych ustalono wyniki w konkurencji drużynowej.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920